Osorno může označovat:
 Osorno – město v Chile
 Osorno (sopka) – sopka v Chile
 Provincie Osorno – provincie v Chile
 Osorno la Mayor či Osorno – obec ve španělské provincii Palencia